Шиши́м — название или часть названий нескольких географических объектов в Свердловской области России.

Вершины 
 Шишим — гора на Среднем Урале.

Реки 
 Большой Шишим (или Шишим) — река в Новоуральском городском округе и городском округе Первоуральск, правый приток Чусовой.
 Восточный Шишим — река в Невьянском и Новоуральском городских округах, левый приток Чёрного Шишима.
 Казачий Шишим — река в Свердловской области, правый приток Большого Шишима.
 Малый Шишим — река в городском округе Первоуральск, правый приток Казачьего Шишима.
 Чёрный Шишим — река в Новоуральском городском округе и городском округе Первоуральск, левый приток Большого Шишима.

См. также 
 Шишимский камень — скала на реке Чусовой.

Примечания